Александр Чайка:
 Чайка, Александр Леонидович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Чайка, Александр Николаевич (род. 1974) — российский преступник, убийца.